Am Ende des Schweigens ist der Titel von:

 Am Ende des Schweigens (Roman), Buch von Charlotte Link (2003)
 Am Ende des Schweigens (Film), deutscher Fernsehfilm von Erhard Riedlsperger (2006)

Siehe auch:
 Das Ende des Schweigens